Клубный кубок UNCAF () — международный клубный футбольный турнир, проводившийся Центральноамериканским футбольным союзом (UNCAF) в 1971—1984 и 1996—2007 годах. В 1999—2007 годах турнир также выполнял функцию отборочного турнира Центральной Америки для Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В 1971—1984 годах турнир носил название Турнир Фратернидад (), в 1996—1998 — Турнир грандов Центральной Америки ().

Победители

Статистика

По клубам 

 «Саприсса» — единственный клуб, завоевавший все три трофея (Турнир Фратернидад, Турнир грандов Центральной Америки и Клубный кубок UNCAF).

По странам

Ссылки 
 Клубный кубок UNCAF на сайте RSSSF